

Lokalizacja
 Al-Ka’im – miasto w zachodnim Iraku
 Al-Ka’im – dystrykt w Iraku

Osoba
 Al-Ka'im – kalif abbasydzki panujący w Bagdadzie w latach 1031-1075
 Al-Ka'im – kalif abbasydzki panujący w Kairze w latach 1451-1455

Strony ujednoznaczniające